Stary cmentarz żydowski w Brzesku
 Nowy cmentarz żydowski w Brzesku